Perelle ima više značenja:
 Perelle, Salerno
 Perelle, Teramo